Afghanistan
 Musa Qala – capoluogo del Distretto di Musa Qala
 Musa Qala – fiume